De Grand Slam Cup 1998 werd gespeeld van 29 september tot en met 4 oktober 1998. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen in de Olympiahalle in de Duitse stad München. Het toernooi kende uitsluitend competitie in het enkelspel, niet in het dubbelspel.

Dit jaar namen voor het eerst ook vrouwen aan de Grand Slam Cup deel. Als zodanig stond dit toernooi in concurrentie met de door de WTA georganiseerde Chase Championships in New York.

Vrouwentoernooi

Geplaatste speelsters 
De vier winnaressen van de grandslamtoernooien van 1998 waren op deplaatsingslijst gezet.

Prijzengeld

Toernooischema

Mannentoernooi

Geplaatste spelers

Toernooischema  

ITF-toernooi in 1998